Diedersdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Diedersdorf (Großbeeren), Ortsteil der Gemeinde Großbeeren, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Diedersdorf (Vierlinden), Ortsteil der Gemeinde Vierlinden, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

in Österreich:
 Diedersdorf (Gemeinde Krummnußbaum), Katastralgemeinde  der Marktgemeinde Krummnußbaum, Bezirk Melk, Niederösterreich

in Europa:
 Diedersdorf, deutscher Name des Ortes Thicourt, Lothringen, Frankreich (ehemals Diedersdorf im Landkreis Bolchen, Elsass-Lothringen)
 Diedersdorf, deutscher Name des Ortes Dzieduszyce und heute Teil der Gmina Witnica in Polen (ehemals Diedersdorf im Landkreis Landsberg/Warthe, Brandenburg)
 Diedersdorf, deutscher Name des Ortes Jasnaja Poljana, Gemeinde Pogranitschny, Rajon Bagrationowsk in der Oblast Kaliningrad, Russland (ehemals Diedersdorf im Landkreis Heiligenbeil, Ostpreußen)

Diedersdorf ist der Name folgender Schlösser:
 Schloss Diedersdorf im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Siehe auch:

Dietersdorf